Mammillaria guelzowiana es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es endémica de Durango en México. Su hábitat natural son los áridos desiertos.

Descripción 
Es una planta perenne carnosa y globosa  que crece en un primer momento de forma individual y luego forma grupos. Los tallos esféricos tienen una corona empotrada. Alcanzan un tamaño de 7 centímetros de altura  y 4-10 centímetros de diámetro. Las areolas son cónicas y cilíndricas. No contienen látex. Tiene 1-6 espinas centrales delgadas, en forma de aguja, de color amarillento rojizo de 8 a 25 milímetros de largo. Las 60-80 espinas radiales son largas y retorcidos de 15 milímetros. Las flores con forma de campana son de color morado más o menos brillante, de hasta 4 centímetros de longitud y alcanzan los 7 centímetros de diámetro. Los frutos casi esféricos son de color rojo brillante o blanco amarillento son de 8 mm de longitud.

Taxonomía 
Mammillaria guelzowiana fue descrita por Erich Werdermann y publicado en Zeitschrift für Sukkulentenkunde. Berlin 3: 356, en el año 1928.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

El epíteto de la especie guelzowiana, fue nombrado en honor del colector de cactus alemán Robert Gülzow de Berlín.
Sinonimia
Krainzia guelzowiana
Phellosperma guelzowiana

Referencias

Enlaces externos 

  Mammillaria guelzowiana en Mammillarias.net

guelzowiana
Flora de México
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1928
Plantas descritas por Werdermann